

Cinema
 Il mucchio selvaggio (The Wild Bunch) – film del 1969
 Wild Bunch – società di produzione cinematografica francese

Musica
 The Wild Bunch – sound system britannico degli anni ottanta
 Wild Bunch the Early Days – raccolta del 1989 dei Negazione

Altro
 The Wild Bunch – videogioco del 1984